Pulgarn heißen folgende geographischen Objekte:
 Pulgarn (Gemeinde Steyregg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Steyregg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Kloster Pulgarn, in Steyregg, Oberösterreich